Mundir ist der Name folgender Personen:

 al-Mundir I. († um 1021), Emir von Saragossa
 Mundir II. († 1038), Emir von Saragossa
 Mundir III. († 554), König der Lachmiden in Nordarabien

Siehe auch:
 al-Mundhir († 888), sechster Emir von Cordoba